Івах Дмитро Анатолійович (1989—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Івах Онуфрій (1900—1964) — український поет, прозаїк, перекладач, журналіст.

Також 
 Івахів